Bort est un nom de lieu ou un élément d'un nom de lieu. C'est aussi un nom de famille, ainsi que le nom d'une variété de diamant.

Toponyme 

 Bort ou Bord, hameau de Charbonnières-les-Vieilles (anciennement sur la commune de Blot-l'Église), dans le département du Puy-de-Dôme ;
 Montagne de Bort et Puy de Bort, sommets situés sur la commune française de Sarroux - Saint Julien dans le département de la Corrèze ;
 Bort-l'Étang, commune française du département du Puy-de-Dôme ;
 Bort-les-Orgues, commune française du département de la Corrèze ;
 Barrage de Bort-les-Orgues, barrage retenant les eaux de la Dordogne sur les communes de Bort-les-Orgues (Corrèze) et de Lanobre (Cantal) ;
 Canton de Bort-les-Orgues, ancienne division administrative du département de la Corrèze ;
 Communauté de communes de Bort-les-Orgues, Lanobre et Beaulieu, ancienne structure intercommunale française des départements de la Corrèze et du Cantal ;
 Saint-Bonnet-près-Bort, commune française du département de la Corrèze ;
 Saint-Julien-près-Bort, ancienne commune française du département de la Corrèze.

Patronyme 

 James Bort (1982-), photographe, réalisateur et producteur français ;
 Philippe Bort, Suisse, membre du conseil d'administration du FC Lausanne-Sport ;
 Roger Bort, maire de Camélas (2001-2008) ;
 .

Minéral 
 Bort, variété de diamant imparfait